Vavassori ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Vavassori (* 1995), italienischer Tennisspieler
 Bernard Vavassori (* 1947), französischer Lexikograf
 Giovanni Vavassori (* 1952), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Andrea Vavassori, Kartograf
 Giuseppe Vavassori (1934–1983), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Guya Vavassori (* 1995), italienische Fußballspielerin
 Lorenzo Vavassori (* 1995), italienischer Schauspieler